Dancing Machine – album dei Jackson 5 del 1974
Dancing Machine – singolo dei Jackson 5 del 1974